Drew Miller (né le  à Dover, dans le New Jersey, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie
Il grandit à East Lansing dans le Michigan, comme son grand frère Ryan, gardien des Sabres de Buffalo. Il est repêché en 2003 par les Mighty Ducks d'Anaheim au . Drew Miller joue pour les Red Wings de Détroit depuis 2009. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim en 2007. Il a également joué pour le Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| Pride de Capital Centre || NAHL || 37|| 4|| 3|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Pride de Capital Centre || NAHL || 54|| 18|| 16|| 34|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Pride de Capital Centre || NAHL || 14|| 9|| 9|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Lancers de River City || USHL|| 49|| 14|| 11|| 25|| 26|| 11|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2003-2004|| Wolverines du Michigan|| CCHA|| 41|| 4|| 6|| 10|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Wolverines du Michigan || CCHA|| 40|| 17|| 16|| 33|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Wolverines du Michigan  || CCHA|| 44|| 18|| 25|| 43|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Pirates de Portland||  LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Pirates de Portland||  LAH|| 79|| 16|| 20|| 36|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Pirates de Portland||  LAH|| 31|| 16|| 20|| 36|| 12|| 16|| 1|| 7|| 8|| 12
|-
| 2007-2008|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 26|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH|| 53|| 23|| 15|| 38|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 27|| 4|| 6|| 10|| 17|| 13|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit|| LNH|| 66|| 10|| 9|| 19|| 10|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2010-2011|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 67|| 10|| 8|| 18|| 13|| 9|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 80|| 14|| 11|| 25|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || Braehead Clan ||EIHL || 23 || 15 || 15 || 30 || 7 || - || - || - || - || -  
|-
| 2012-2013|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 44 || 4 || 4 || 8 || 2 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 7 || 8 || 15 || 21 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 5 || 8 || 13 || 25 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 28 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 55 || 5 || 2 || 7 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Brynäs IF || SHL || 29 || 5 || 5 || 10 || 6 || - || - || - || - || -

| 571 || 62 || 60 || 122 || 136 || 60 || 6 || 7 || 13 || 18

Références 

Naissance en février 1984
Naissance dans le comté de Morris (New Jersey)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Ducks d'Anaheim
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Red Wings de Détroit
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Braehead Clan
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Brynäs IF